Лут — багатозначний термін.

Персоналії 

 Лут — пророк в ісламі, відповідає старозавітному Лоту.
 Лут Іван Андрійович (1925—1974) — голова колгоспу ім. 18 з'їзду КП України. Герой Соціалістичної Праці.
 Лут Іван Андрійович (1910—1981) — сталевар металургійного заводу імені Ілліча; Герой Соціалістичної Праці.
 Лут, Микола Євсійович (1918—1944) — старший сержант РСЧА, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу.

Інші значення 

 Лут — шкіряста черепаха
 Лут — (англ. loot) термін рольових ігор, що означає внутрішньоігрові цінності, які отримують гравці після вбивства мобів або інших гравців.